McCrary est un patronyme porté notamment par :

 Andrew McCrary (né en 1986), danseur-sur-glace américain ;
 Darius McCrary (né en 1976), acteur américain ;
 George W. McCrary (1835-1890), homme politique américain ;
 Greg McCrary (1952-2013), joueur américain de football américain ;
 Joel McCrary, acteur américain.